Erdélyi Hírlap (1839) brassói sajtótermék
 az Aradi Hírlap című napilap neve 1923–1936 között